Ectinosoma är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Boeck 1865. Ectinosoma ingår i familjen Ectinosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Ectinosoma